Finale UEFA Lige prvaka 2020. bila je posljednja utakmica UEFA Lige prvaka 2019./20., ukupno 65. sezone najjačeg europskog klupskog natjecanja koje se organizira pod okriljem UEFA-e, a 28. sezona otkad je natjecanje reformirano iz Kupa prvaka u Ligu prvaka. Finale je odigrano 23. kolovoza 2020. godine na 	Estádiju da Luzu u Lisabonu, glavnom gradu Portugala, između francuskog Paris Saint-Germaina i njemačkog Bayern Münchena. Utakmica je odigrana bez prisustva publike zbog Pandemije koronavirusa.

Utakmica je prvobitno bila zakazana za 30. svibnja 2020. godine, a trebala se odigrati na Olimpijskom stadionu Atatürk u Carigradu, Turska. Međutim, UEFA je 23. ožujka objavila da je finale odgođeno do daljnjeg zbog Pandemije koronavirusa. Izvršni odbor UEFA-e odlučio je 17. lipnja da se finale preseli u Lisabon kao i da će se naredne utakmice nokaut faze igrati samo jednom na dva stadiona u glavnom gradu Portugala. Ovo je bilo prvo finale koje je odigrano u nedjelju kao i nakon lipnja.

Bayern je kao pobjednik utakmice sebi osigurao sudjelovanje u UEFA Superkupu 2020., gdje će igrati protiv Seville, osvajača UEFA Europska liga 2019./20. Bayern se također kvalificirao za grupnu fazu UEFA Lige prvaka 2020./21.

Bayern München je dobio utakmicu golom Kingsleyja Comana time ostvarivši svoj šesti naslov Lige prvaka i drugu kontinentalnu tripletu.

Momčadi

Put do finala 

Napomena: Rezultati finalista navedeni su na prvom mjestu (D: domaćin; G: u gostima; N: neutralni teren).

Utakmica

Detalji 
„Domaćin” (iz administrativnih razloga) određen je dodatnim ždrijebom održanim 10. srpnja 2020.

Statistike

Bilješke 
  Ostatak natjecanja (koje je bilo odigrano tijekom kolovoza 2020.) igralo se pred praznim tribinama zbog Pandemije koronavirusa.
  Svaka ekipa inače ima pravo na tri zamjene, uz četvrtu zamjenu u produžetcima (ne računaju se izmjene tijekom poluvremena u regularnom dijelu, prije početka produžetaka i poluvremena tijekom produžetaka).

Izvori

Vidi još 
 UEFA Liga prvaka 2019./20.
 Finale UEFA Europske lige 2020.
 UEFA Superkup 2020.

Vanjske poveznice 
 Službena web stranica

Liga prvaka 2020
Susreti FC Bayern Münchena
Nogometne utakmice u Portugalu